Antonio Pezzella – politico
 Arcangelo Pezzella – arbitro
 Ciro Pezzella – calciatore
 Germán Pezzella – calciatore
 Giuseppe Pezzella – calciatore
 Mario Pezzella – filosofo